

Hydronyme 
 Luy, un affluent gauche de l'Adour, entre Louts et Gaves réunis, dans le département français des Landes
 Luy de Béarn, un affluent du Luy, qui prend sa source à Andoins, Pyrénées-Atlantiques
 Luy de France, un affluent du Luy, qui prend sa source à Limendous, Pyrénées-Atlantiques

Toponyme 
 Luy, lieu-dit de la commune suisse de Saxon dans le canton du Valais

Homonymie de toponyme